Ларрёль — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Ларрёль — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи